«Ljubav za ljubav — Live» — друга збірка хорватської співачки Ніни Бадрич. Видана 2003 року.

Список композицій

Посилання 
 Альбом на сайті music.yandex.ru 

Альбоми Ніни Бадрич